Евгений Филинов:
 Филинов, Евгений Николаевич (1932—2006) — советский, российский учёный в области вычислительной техники, автоматизации и систем управления.
 Филинов, Евгений Сергеевич (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.